Rojo y negro puede referirse a:

 Rojo y negro, novela de 1830 escrita por Stendhal.
 Rojo y negro (película), película española de 1942, dirigida por Carlos Arévalo.
 Rojo y Negro, publicación del sindicato español Confederación General del Trabajo.
 Rojo y Negro (Argentina), publicación anarquista de la ciudad de Bolívar (Argentina) de fines del siglo XIX.